Velika nagrada Francije 1995 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 2. julija 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:18,556
| 1:17,225
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:18,893
| 1:17,512
| +0,287
|-
! 3
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:18,585
| 1:17,925
| +0,700
|-
! 4
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:19,254
| 1:18,761
| +1,536
|-
! 5
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:19,763
| 1:18,810
| +1,585
|-
! 6
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:19,466
| 1:19,047
| +1,822
|-
! 7
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:19,051
| 1:19,295
| +1,826
|-
! 8
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,218
| 1:19,238
| +2,013
|-
! 9
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:19,384
| 1:19,524
| +2,159
|-
! 10
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:19,555
| 1:20,000
| +2,330
|-
! 11
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:20,713
| 1:19,845
| +2,620
|-
! 12
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:21,111
| 1:20,309
| +3,084
|-
! 13
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:20,804
| 1:20,527
| +3,302
|-
! 14
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:21,921
| 1:20,796
| +3,571
|-
! 15
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 1:22,382
| 1:20,943
| +3,718
|-
! 16
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:21,756
| 1:21,076
| +3,851
|-
! 17
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| brez časa
| 1:21,323
| +4,098
|-
! 18
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:23,355
| 1:21,894
| +4,669
|-
! 19
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:22,959
| 1:21,930
| +4,705
|-
! 20
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| brez časa
| 1:22,104
| +4,879
|-
! 21
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:24,172
| 1:23,466
| +6,241
|-
! 22
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 1:24,509
| 1:23,647
| +6,422
|-
! 23
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:25,787
| 1:24,184
| +6,959
|-
! 24
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:26,445
| 1:24,865
| +7,640
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 72
| 1:38:28,429
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 72
| + 31,309 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 72
| + 1:02,826
| 3
| 4
|-
! 4
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 72
| + 1:03,293
| 9
| 3
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 72
| + 1:17,869
| 4
| 2
|-
! 6
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 71
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 7
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 71
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 71
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 9
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 71
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 71
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 11
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 70
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 12
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 70
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 13
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 69
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 14
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 69
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 15
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 69
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 16
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 66
| +6 krogov
| 24
|  
|-
! NC
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 62
| +10 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 48
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 24
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 23
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 2
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 0
| Zavrten
| 23
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995